Carpeaux pode ser:

 Jean-Baptiste Carpeaux, pintor e escultor francês.
 Otto Maria Carpeaux, ensaísta, crítico literário e jornalista austríaco.

Desambiguações de sobrenomes